L'église Saint-François peut désigner plusieurs églises nommées en l'honneur d'un  :

Église Saint-François de Scutari ;

l'église Saint-François à Castro ;

l'église Saint-François à Annecy ;
 l'église Saint-François au Havre ;
 l'église Saint-François à Lavaur ;

l'église Saint-François à Alghero ;
 l'église Saint-François à Cagli ;
 l'église Saint-François à Schio ;
 l'église Saint-François à Udine ;
 l'église Saint-François du Christ-Roi à Venise ;
 l'église Saint-François-de-la-Vigne à Venise.

l'église Saint-François à Riga ;

l'église Saint-François à Mexico ;

l'église Saint-François à Varsovie ;

l'église Saint-François à Porto ;

l'église Saint-François à Lausanne.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~